Levitace může být:

 levitace (fyzika) – vznášení hmotných objektů za překonání gravitace, např. působením magnetického pole
 levitace (paranormální) – vznášení tělesa nevysvětlitelné známými přírodními zákony, oblíbený kouzelnický trik
 snová představa o létání – osobní sen o vlastním vznášení

V kultuře
 Levitace (socha) – socha v Ostravě